Fatić ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Fatić (* 1988), montenegrinischer Fußballspieler
 Nerman Fatić (* 1994), bosnischer Tennisspieler